Пештеана има више значења:

 Пештеана (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Пештеана (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији